Automotrice FNM E.750 (1947)
 Automotrice FNM E.750 (1982)